

Sigle 
 Laurea magistrale in giurisprudenza
 Light Machine Gun  – mitragliatrice leggera

Codici 
 LMG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Lamassa (Papua Nuova Guinea)
 lmg – codice ISO 639-3 della lingua lamogai